Double Dutch (sport), een vorm van touwtjespringen
 Double Dutch (Steenhuis/Schilperoort), een muziekalbum van Wout Steenhuis en Peter Schilperoort uit 1970
 Double Dutch (The Eames Era), een muziekalbum van The Eames Era uit 2005
 Double Dutch Bus, een single van Frankie Smith uit 1981
 Double Dutch (Malcolm McLaren), een single van Malcolm McLaren uit 1983
 Double Dutch (anticonceptie), gebruik van meer dan één anticonceptiemiddel
 een schrijfstijl gebruikt door John O'Mill (zie aldaar)